Ел Хабали има више значења:

 Ел Хабали (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хабали (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хабали (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хабали (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хабали (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хабали (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Хабали (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хабали (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хабали (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хабали (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хабали (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хабали (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хабали (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хабали (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хабали (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хабали (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хабали (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хабали (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хабали (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хабали, Озијел Мата (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хабали (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хабали (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хабали (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Хабали (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Хабали (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Хабали (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хабали (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хабали (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хабали (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хабали (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хабали (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хабали (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хабали (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику